Ункель — многозначный термин:
 Ункель — город в Германии.
 Ункель, Курт (1883—1945) — исследователь индейских племён, также известен как Курт Нимуендажу.